Grevenmacher bezeichnet

 Grevenmacher, Stadt in Luxemburg
 Kanton Grevenmacher, Kanton in Luxemburg
 Distrikt Grevenmacher, ehemaliger Distrikt in Luxemburg